Saint-Lambert (Calvados), municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Lambert (Yvelines), municipi francès al departament d'Yvelines 
 Saint-Lambert-du-Lattay, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux, municipi francès al departament de les Ardenes 
 Saint-Lambert-la-Potherie, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Saint-Lambert-sur-Dive, municipi francès al departament de l'Orne 
 Autréville-Saint-Lambert, municipi francès al departament del Mosa 
 Woluwe-Saint-Lambert, comuna de la Regió de Brussel·les-Capital (Bèlgica)